CFD steht als Abkürzung für:
 Contract for difference, Finanzinstrument, siehe Differenzkontrakt und für die Verwendung im Bereich erneuerbarer Energien Differenzvertrag (Energiewirtschaft)
 Computational Fluid Dynamics, siehe Numerische Strömungsmechanik
 Cocos-Faser-Dach
 Compact Flicker Degree, siehe Lichtflimmern
 Compagnie des Chemins de Fer Départementaux, französischer Hersteller von Eisenbahnfahrzeugen und Betreiber von Bahnstrecken
 Cologne Furdance, alljährliche internationale Tanzveranstaltung in Köln
 Constant Fraction Discriminator, Komponente zur elektronischen Signalverarbeitung
 CFD Mountain View, Flugplatz bei Belleville, Provinz Ontario, Kanada
 Christlicher Friedensdienst (Schweiz)

CFD